PPDT est un sigle qui signifie :
 En Suisse, Préposé à la Protection des Données et à la Transparence,
 PPD-T pour poly-para-phénylène téréphtalamide, le Kevlar,
 Picture Perception and Description Test.